Ощадниця — назва окремих географічних об'єктів у Словаччині.

 Ощадниця — село, Жилінський край, округа Чадця.
 Ощадниця — річка, притока Кисуці, округа Чадця.